Машнин — фамилия.

 Машнин, Александр Валерьевич (род. 1990) — украинский футболист.
 Машнин, Андрей Иванович (род. 1963) — российский поэт и рок-музыкант, лидер и вокалист коллектива «МашнинБэнд».
 Машнин, Валерий Алексеевич (род. 1958) — советский футболист.
 Машнин, Дмитрий (род. 1972) — солист БДХ в 1980-х годах.
 Машнин, Сергей Иванович (род. 1967) — советский и российский футболист, тренер.